Washington Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington Building (Culver City, Kalifornien), NRHP-ID 91000635
 Washington Building (New York City), NRHP-ID 91000108
 Washington Building (Tacoma, Washington), NRHP-ID 09000508